Nacozari de García kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nacozari Viejo, ort, Sonora, Nacozari de García, 
 Nacozari de García (kommun i Mexiko), Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar